Игры плей-офф ВНБА сезона 2006 проходили с 17 августа по 9 сентября 2006 года. В плей-офф турнира по итогам регулярного первенства вышли по четыре лучших клуба из каждой конференции. Полуфиналы и финалы конференций проводились до двух побед, а решающая серия — до трёх. Чемпионом, во второй раз в своей истории, стала команда «Детройт Шок», которая со счётом 3:2 переиграла клуб «Сакраменто Монархс». «Детройт» два раза выходил в финал ВНБА и дважды становился триумфатором первенства, «Сакраменто» же в свою очередь также дважды добирался до решающей стадии плей-офф. Самым ценным игроком финала стала Деанна Нолан, которая впервые завоевала этот почётный трофей.

Сетка

Результаты

Полуфиналы Восточной конференции

Детройт — Индиана — 2-0

Коннектикут — Вашингтон — 2-0

Полуфиналы Западной конференции

Сакраменто — Хьюстон — 2-0

Лос-Анджелес — Сиэтл — 2-1

Финалы конференций

Коннектикут — Детройт — 1-2

Лос-Анджелес — Сакраменто — 0-2

Финал

Детройт — Сакраменто — 3-2

Ссылки 
 
 

ВНБА в сезоне 2006
Плей-офф ВНБА